Raymond Asquith kan syfta på: 

* Raymond Asquith (1878-1916), brittisk jurist 
 Raymond Asquith, 3:e earl av Oxford och Asquith (född 1952), brittisk diplomat